Пётр Вале́рьевич Коршунко́в (род. 31 января 1970, Москва) — российский актёр. Стал известным после исполнения роли Пули в фильме Романа Качанова «ДМБ» (2000).

Биография 
Родился 31 января 1970 года.

В 1996 году окончил Якутский филиал Школы-студии МХАТ, стажировался в Москве — в мастерской Л.К.Дурова. В 1997 году стал актёром Московского государственного музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва, позже перешёл в Театр на Покровке п/р Сергея Арцибашева, откуда был уволен в 2013 году.

Всероссийскую популярность приобрёл в 2000 году с выходом фильма «ДМБ».

В 2000-е годы снялся в продолжениях фильма «ДМБ», а также в нескольких других фильмах, преимущественно в эпизодических ролях.

В октябре 2009 года был задержан с поличным при попытке сбыта наркотиков, был признан виновным по ст. 228 УК РФ (сбыт наркотических средств) и в феврале 2010 года приговорён к двум годам лишения свободы условно.

Фильмография

Озвучивание компьютерных игр 
 2006 — Dreamfall: Бесконечное путешествие — мужчина-учёный
 2006 — Paradise — колдун Вамганга

Примечания

Ссылки 
 Биография актёра на сайте «Кино-театр. Ру».
 Печать :: PDA/КПК Актёр Петр Коршунков, сыгравший Пулю в фильме «ДМБ», осуждён за сбыт наркотиков.

Актёры России